Boutaleb se poate referi la:

 Boutaleb, o comună și oraș din Algeria
 Abdelhadi Boutaleb (1923-2009), un politician marocan
 General Ahmed Boutaleb, un comandant al Forțelor Aeriene Marocane

 Ahmed Aboutaleb, politician olandez, primar de Rotterdam